

События

Римское царство 
 Царь: Тулл Гостилий.

Китай 
 4-й год по эре правления луского князя Си-гуна.
 В 1 луне циский гун во главе князей (Сун, Лу, Чэнь, Вэй, Чжэн, Сюй и Цао) напал на Цай, оно было разбито, население бежало, цайский князь взят в плен. Затем циский гун напал на Чу за непредставление вязанок тростника в Чжоу, что пояснил Гуань Чжун в речи чускому послу. Союзное войско остановилось в Цзин.
 Летом в походе умер сюйский князь Синь-чэнь (Му-гун). Циские войска переправились через реку Жу, пересекли горы Фанчэн, достигли гор Син в Чу. Чуский ван послал войско Цюй Ваня, циские войска отошли к Чжаолину (Шаолину), где Хуань-гун принёс жертвы горам Сюншань (или Мэньшань). После переговоров летом Хуань-гун и Цюй Вань заключили союз в Шаолине.
 Когда цисцы проходили через Чэнь, чэньский Юань Тао-ту обманул их, указав выход на востоке, чтобы направить их войско в земли восточных и. Юань Тао-ту был схвачен.
 Осенью цисцы, лусцы, цзянцы и хуанцы напали на Чэнь.
 В 8 луне луский гун вернулся из похода.
 В 8 луне был похоронен сюйский князь Му-гун.
 По просьбе князей циский гун освободил цайского князя.
 В 12 луне войска Ци, Вэй, Лу, Чжэн, Сун, Сюй и Цао вторглись в Чэнь. Лусцами командовал Гунсунь-цзы (Шусунь Дай-бо).
 Циньский князь взял жену в Цзинь — старшую сестру Шэнь-шэна.
 Цзиньский княжич Шэнь-шэн из-за наговоров жены гуна Ли-цзи был ложно обвинён в попытке отравить отца (эпизод 89 «Го юй»), бежал в Синьчэн (он же Цюйво) и в 12 луне в день у-шэнь покончил с собой (получил посмертный титул Гун-цзюнь). Ли-цзи оклеветала и других княжичей (эпизод 90 «Го юй»), Чун-эр бежал в Пу, И-у бежал в Цюй, где они укрепились (смерть Шэнь-шэна датирована 656 годом и в гл.36 «Ши цзи», в «Чуньцю» его смерть отмечена весной 655 года).

См. также

Примечания